Sakura (kanji: 桜, hiragana: さくら, cerezo) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Florecimiento 
El florecimiento de los cerezos: véase Sakura (cerezo).

Lugares 
 Sakura, ciudad en la prefectura de Chiba, Japón.
 Parque Sakura, barrio ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Título de canciones 
 Sakura (canción folclórica), tradicional japonesa.
 Sakura (canción), primer sencillo oficial del grupo japonés Ikimonogakari.
 Sakura kiss, canción del manga y anime Ouran High School Host Club cantada por la cantante Chieko Kawabe.
 Canción de "RevenG" en los videojuegos japoneses Beatmania IIDX y Dance Dance Revolution.

Nombre y apellido 
Un nombre de pila y un apellido japonés (Sakura)
 Sakura Tange, una seiyū.
 Sakura Tsukuba, una mangaka.
 Sakura, seudónimo de Yasunori Sakurazawa, un percusionista.

Personajes de ficción 
 Sakura Kinomoto, personaje principal del manga y anime Cardcaptor Sakura. 
 Sakura Haruno, un personaje principal del manga y anime Naruto.
 Sakura Mikan, personaje principal del anime Gakuen Alice.
 Sakura Glory, un personaje secundario del manga Rave Master.
 Sakura Haruno, una cantante de la banda Mix Juice, en la serie Wandaba Style.
 Sakura Kakei, personaje de Get Backers.
 Sakura Kasugano, personaje de Street Fighter.
 Sakura (Tsubasa Reservoir Chronicle),personaje principal del manga y anime Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE.
 Sakura Kinoshita, mangaka autora de Matantei Loki.
 Sakura Kusakabe, personaje principal del anime Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan.
 Sakura Mamiya, personaje femenino principal del manga Kyoukai no Rinne.
 Sakura Momomiya, madre de Ichigo Momomiya en Tokyo Mew Mew.
 Sakura Shinjugi, personaje principal de Sakura Wars.
 Sakura Yamazaki, personaje de Blue Seed.
 Sakura, protagonista de la obra teatral La mujer Sakura de Mariam Budia.
 Sakura, un personaje secundario de Rurouni Kenshin.
 Sakura, un personaje secundario del anime Pokémon.

Además 
 Los satélites de comunicaciones Sakura, Sakura 2A, Sakura 2B, Sakura 3A y Sakura 3B.
 Sakura Maru fue un buque japonés que trajo a la primera oleada de inmigrantes japoneses al Perú.
 Sakura, un queso japonés elaborado en Hokkaidō.
 Tribu Sakura (Sakura-Tribe), una tribu de chamanes orochi en la expansión Campeones de Kamigawa del juego Magic: el encuentro, y por extensión el nombre de tres cartas de dicha expansión.